Николай Матвеевич Абрамов (1876—1949) — инженер путей сообщения, учёный в области инженерной геологии, профессор, декан факультета.

Биография 
Родился в семье донских казаков в городе Новочеркасск.

Получил домашнее образование, в 1894 году с серебряной медалью окончил Новочеркасскую классическую гимназию и в следующем поступил на математическое отделение физико-математического факультета Петербургского института инженеров путей сообщения, который окончил в 1900 году. Ученик Н. А. Белелюбского.

Первая работа Н. М. Абрамова относится к 1904 году и посвящена расчёту фермы-аркады системы А. Vierendeel`s. Она была опубликована в изданиях Института инженеров путей сообщения Императора Александра I. В дальнейшем Николай Матвеевич занимался вопросами методики преподавания строительной механики, уделяя особое внимание физико-математической подготовке студентов к изучению сопротивления материалов.

С 1907 года — профессор Донского политехнического института в Новочеркасске по кафедре строительной механики, автор трудов по испытанию материалов. В 1917 и 1918 годах работал ректором Донского политехнического института.

Член постоянного Бюро съездов русских цементных техников и заводчиков. Участвовал в работе  русских естествоиспытателей и врачей в Москве (1909−1910)

В 1917—1918 годах был участником Поместного Собора Русской Православной Церкви как мирянин от Донской епархии.

19−25 мая 1919 года участвовал в Ставропольском организационном «Юго-восточном русском церковном соборе».

В 1928−1929 годы — заслуженный профессор Харьковского технологического института, декан инженерно-строительного факультета ХТИ (1929). Действительный член Украинского общества работников науки и техники (1929).

С 1936 по 1939 годы — заведующий кафедрой Сибирского государственного университета путей сообщения.

С 1939 по 1947 годы — заведующий кафедрой сопротивления материалов Института инженеров-механиков социалистического земледелия.

Умер Николай Матвеевич 13 февраля 1949 года, похоронен на Новочеркасском кладбище.

Семья 
 Жена — Раиса Владимировна Лазарева, Новочеркасск.

Награды и заслуги 
 В 1915 году «за выдающиеся заслуги, оказанные России на международных судоходных конгрессах», Николая Матвеевича наградили почётной медалью.
 В январе 1919 года Донской атаман, генерал от кавалерии — П. Н. Краснов «за отличие по службе и особые труды по Совету Финансов» произвёл профессора, статского советника Абрамова в чин действительного статского советника.
 В 1920-х годах Центральная комиссия по улучшению быта учёных при СНК РСФСР (ЦЕКУБУ), оценивая научную деятельность Абрамова, квалифицировала его как выдающегося учёного.

Библиография 
Некоторые труды Н. М. Абрамова :
 «Введение в курс механических испытаний материалов» (СПб., 1906);
 «Изучение свойств бетона в обойме : Общ. сведения и осн. данные о сопротивлении сжатию и сгибанию» (СПб., 1907);
 «Функция AIRY и её применение к решению задач теории упругости и строительной механики в работах KLEIN’A, WEGHARDT’A и TIMPE» (СПб., 1908);
 Материалы для курса «Строительная механика» (Новочеркасск, 1909);
 «Испытание строительных материалов, сооружений и их частей и условия приёмки материалов» (Новочеркасск, 1913);
 «Курс сопротивления материалов» (Новочеркасск, 1915);
 «Задачник по сопротивлению материалов» (Харьков, 1929).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Абрамов Николай Матвеевич
 Всероссийское родословное древо. Абрамов
 
 Деятели науки, учёные Ростовской области

Участники Поместного собора Православной российской церкви (1917—1918)
Выпускники Новочеркасской гимназии
Инженеры путей сообщения
Действительные статские советники
Доктора технических наук